A Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán magyar szórakoztató műsor, Bagi Iván és Nacsa Olivér  paródiaműsora, amely a Poén Péntek részeként kezdte sugárzását 2011. október 14-én. 2012. decemberéig péntekenként sugárzott, majd 2013-tól a megszűnt DTK – D. Tóth Kriszta Show helyét kapta meg csütörtökönként. Eredetileg az M1 tűzte műsorra, majd az MTVA csatornáinak 2015. március 15-i átalakítása alkalmával sok más műsorral együtt átkerült a Dunára. A műsor 2015. június 4-én megszűnt.

A műsor 
A műsorban a Bagi Iván–Nacsa Olivér-páros parodizálja ki a közelmúlt eseményeit, híres embereket és televíziós műsorokat. A műsor minden részében egy ideig társműsorvezetőként feltűnik egy kiparodizált híresség, aki általában kritizálja a műsort (pl. Fábry Sándor, Havas Henrik, Koós János stb.), emellett fellép egy kiparodizált énekes vagy zenekar is, valamint egy-egy show-műsor vagy tévésorozat paródiáját is bejátsszák. Ezen kívül előfordul, hogy Harsányi Levente interjút készít egy kiparodizált külföldi hírességgel vagy (külföldi esetleg magyar) házaspárral. A műsor legvégén Nacsa Olivér interjút készít egy magyar hírességgel, majd utána megjelenik az adott híresség paródiája. 2013-tól a műsorban látható a Banánhéj című műsorból megismert Szomszéd kertje, melyben a két politikus szomszéd (Orbán Viktor és Bajnai Gordon, később csatlakozik Mesterházy Attila és Gyurcsány Ferenc) beszélget egymással, valamint 2013. márciusától rendszeresen megmutatják azt is, hogy milyen lenne a Szomszédok napjainkban.

Nézettség

Kapcsolódó műsorok 
A műsorvezető páros később nagyon hasonló profilú új műsort indított A Bagi Nacsa Show néven, majd 2019. február 6.-tól Bagi-Nacsa Orfeuma néven ugyanezen a csatornán.

Jegyzetek

Források 
 A Szálka epizódok az MTV Videótárban
 
 
 A műsor Facebook oldala

A Magyar Televízió saját gyártású műsorai